Chulín puede referirse a:

Chu-Lin (Madrid, 4 de septiembre de 1982 - Madrid, 29 de abril de 1996), el primer oso panda que nació en cautividad en Europa. 
Chulín, una de las islas Desertores, el conjunto más oriental de islas del archipiélago de Chiloé, en Chile.